O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 1977 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball.

Final 
Francana 2 x 1 Sírio

Jogo 1

Jogo 2

Jogo desempate

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
 Site Oficial da FPB

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Esporte no Brasil em 1977
1977 no basquetebol